Снаряжение (значения):
 Военное снаряжение;
 Альпинистское снаряжение; 
 Бивачное снаряжение;
 Водолазное снаряжение;
 Индивидуальное снаряжение лётчика;
 Охотничье снаряжение.